Кубок Хорватии по футболу 2004/05 года () — 14-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Официальный сайт 
Статистика на rsssf.com 

2004/2005
Спорт в Хорватии в 2004 году
Спорт в Хорватии в 2005 году
Футбол в Европе в 2004 году
Футбол в Европе в 2005 году